

Bactéria: Desulfurella acetivorans 

Desulfurella acetivorans é uma eubactéria redutora de enxofre oxidante de acetato termofílico. É um Gram-negativo, curto em forma de haste, móvel, com um único flagelo polar.

 Reino:      Monera
 Filo:          Proteobactérias
 Classe:     Deltaproteobacteria
 Ordem:     Desulfurellales
 Família:     Desulfurellaceae
 Gênero:     Desulfurella
 Espécies:  D. acetivorans